{{DISPLAYTITLE:C6H12O6}}
Chemický vzorec C6H12O6 může označovat např.:
 hexosy
 inositoly
 kyselina isosacharinová